„Száz százalék” a köznyelvben valaminek a bizonyos voltát erősítő kifejezés
 100% (1927–1930), magyar irodalmi folyóirat a második világháborút megelőző időszakban
 100% (2010), Mariah Carey énekesnő dala